«Между» () — американский триллер 2005 года, режиссёр Дэвид Оканас.
 «Между» () — германский короткометражный фильм 2008 года, режиссёр Тим Боллинджер.
 «Между» () — американский детективный фильм ужасов 2011 года, режиссёр Френсис Форд Коппола.
 «Между» () — канадский телесериал 2015 года, режиссёр Джон Кассар.